Pérola Negra pode se referir a:

 Pérola Negra (telenovela), produção brasileira (1998)
 Pérola Negra (álbum), álbum de Luiz Melodia
 Pérola Negra (Piratas do Caribe), navio pirata dos filmes Pirates of the Caribbean
 Pérola Negra (escola de samba), escola de samba paulistana
 Jovelina Pérola Negra, cantora brasileira
O Caso da Pérola Negra, livro infantojuvenil
"Ilê Pérola Negra (O Canto do Negro)", canção gravada por Daniela Mercury
Czarna perla, filme polonês traduzido no Brasil como Pérola Negra
''Perla negra, telenovela argentina

Ver também